Bratan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Bratan (* 1977), moldauischer Gewichtheber
 Eugen Bratan (* 1981), moldauischer Gewichtheber